Orchestrierung oder Orchestration bedeutet:

 in der Musik die Ausarbeitung von Kompositionsentwürfen für ein Orchester, siehe Instrumentation
 in der Informatik die Zusammenfassung mehrerer Services zu einem zusammengesetzten Service, siehe Dienstekomposition#Orchestrierung

Siehe auch: